Niemcy:
 Havel (pol. Hawela) – rzeka

Osoby:
 Gustav Havel
 Hippolyte Havel 
 Jiří Havel
 Joseph Havel 
 Václav Havel

Zobacz też:
 Elbe-Havel-Land